Croton echinocarpus est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton echinocarpus, Müll.Arg., 1865 : Croton verrucosus
 Croton echinocarpus, Baill., 1864 : Croton grandivelus

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton